Бадарминское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Усть-Илимском районе Иркутской области России. Административный центр — посёлок Бадарминск.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 1033 человека, в том числе 494 мужчины и 539 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты:
 Бадарминск
 Бадарма

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Илимского района
Сельские поселения Иркутской области